Karabits ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Karabits (1945–2002), ukrainischer Komponist, siehe Iwan Karabyz
 Kirill Karabits (* 1976), ukrainischer Dirigent